"Pebble" pode ser:
 Pebble Beach, localidade da Califórnia
 Pebble Creek, localidade da Flórida
 Pebble in the Sky, livro
 The Pebble and the Penguin, filme

Desambiguações de topônimos